Chesler ist der Familienname folgender Personen:

Oliver Chesler (* 1970), US-amerikanischer Techno-Produzent und DJ
Phyllis Chesler (* 1940), US-amerikanische Schriftstellerin

Sonstiges:
Chesler (Sibiu), Ort in Rumänien